

Населені пункти та їхні частини
 Недзьведзьке — село в гміні Щучин Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Недзьведзьке — село в гміні Велічкі Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Недзьведзьке — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Недзьведзьке — осада в гміні Велічкі Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки